Rue Bisson est un odonyme désignant notamment :
 une rue de Nantes
 une rue de Paris